Würzburger Straße steht für:

 Würzburger Straße (Dresden) in Dresden, siehe Liste der Kulturdenkmale in Plauen (Dresden)
 Würzburger Straße (Fürth) in Fürth
 Würzburger Straße (Geldersheim) in Geldersheim, siehe Liste der Baudenkmäler in Geldersheim #Geldersheim